Ferry Farm bezeichnet mehrere Orte in dem US-Bundesstaat Virginia:

 Ferry Farm (Virginia), Ort im Stafford County (Virginia)
 Ferry Farm Site, eine im National Register of Historic Places eingetragene historische Stätte